AFI eller Afi kan henvise til:

 AFI (band) - et amerikansk punkband
 Forkortelse for American Film Institute
 Forkortelse for Associazione dei Fonografici Italiani, en interesseorganisation for musikindustrien i Italien.
 Forkortelse for Arbeidsforskningsinstituttet, et institut i Norge
 Afi er ægtemand til Amma, der begge optræder i fortællingen om Rigs vandring